Герн:
 
 Герн (Херн-Охотник) — персонаж английского фольклора.